Ю́рий Ви́кторович Глади́льщиков (род. 28 апреля 1961 года, Краснодар) — российский кинокритик и публицист, выпускник факультета журналистики Московского государственного университета (1983).

Биография 

Начинал как театральный критик, в 1986—1991 годах заведовал отделом искусства в «Литературной газете». Во время Перестройки вёл «Кинопанораму». С 1993 по апрель 2001 года сотрудничал с газетой «Сегодня» и журналом «Итоги». Затем не очень долгое время публиковался в «Московском комсомольце». С августа 2001 по март 2004 и с ноября 2006 по март 2007 года — кинокритик газеты «Известия».

В 1993 году удостоен премии «Золотой овен».

Впоследствии внештатно печатался в «Ведомостях» (2004—2011), журналах «Русский Newsweek» (2005—2009), «The New Times» (2010—2014), газете «Московские новости» (2011—2014), «Forbes» (с 2015). С 1996 года составляет собственные списки лучших фильмов года. В 2008 году опубликовал «Справочник грёз» — путеводитель по современному кино.

Из серии режиссёрских биографий, которые Гладильщиков заказал своему коллеге и другу А. Плахову в бытность кинообозревателем «Независимой газеты», выросли книги последнего «Всего 33» и «Режиссёры настоящего».

Общественная позиция 

В марте 2014 года подписал письмо «Мы с Вами!» «КиноСоюза» в поддержку Украины.

Примечания

Источники 
 Энциклопедия отечественного кино
 Биография на stengazeta.net

Ссылки 
 Блог Юрия Гладильщикова
 Юрий Гладильщиков: «Я не люблю тратить время на всякую ерунду» // ob-zor.ru, 15 мая 2015 года

Лауреаты премии «Золотой овен»
Выпускники факультета журналистики МГУ
Журналисты «Литературной газеты»
Журналисты газеты «Известия»
Подписавшие обращение «Мы с вами!» КиноСоюза